Die Perwaja Gruppa A 1967 war die 29. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 2. April und endete am 4. Dezember 1967.

Titelverteidiger Dynamo Kiew gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor Dynamo Moskau zum dritten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 19 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Absteiger gab es keinen.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || RUS
 || GEO
 || BLR
 || AZE
 || UKR
 || RUS
 || ARM
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || KAZ
 || UZB
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1967 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1967 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1967
1967